Zaidín puede referirse a:

 Zaidín, municipio de la provincia de Huesca, España; o
 Zaidín, distrito y barrio de la ciudad de Granada, en la provincia de Granada, España.